La competizione del bersaglio mobile individuale  di tiro a segno ai Giochi della VIII Olimpiade si tenne il 23 giugno 1924 allo Stand de tir de Versailles a Versailles.

Risultati
Distanza 100 metri. 10 colpi con punti da 5 a 0.

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Bersaglio mobile individuale